Кла́пан — механизм, предназначенный для открытия, закрытия или регулирования потока чего-либо при наступлении определённых условий (повышении давления в сосуде, изменении направления тока среды в трубопроводе). Поток (ток) может быть потоком жидкости (вода, жидкие металлы и др.), газа (воздух, азот, углекислый газ и др.), электронов или других частиц в трубе, проводнике, полупроводнике, вакууме или другой среде.

В технике 
В пневматике и гидравлике клапан является одним из типов трубопроводной арматуры, которая в английском языке собирательно именуется , но включает в себя также задвижки, краны и дисковые затворы. В отличие от них, запирающий или регулирующий элемент клапана перемещается параллельно оси потока рабочей среды.

Виды клапанов по принципу работы 
 Запорный клапан
 Регулирующий клапан
 Обратный клапан
 Предохранительный клапан
 Редукционный клапан
 Балансировочный клапан
 Импульсный предохранительный клапан
 Клапан прямого действия
 Непрямого действия
 Гидроклапан
 Тупой клапан
 Игольчатый клапан

В электро-, радио- и электронной технике 
 Диод в электротехнике, радиотехнике, электронике по сути является электронным клапаном (обычное наименование — электронный вентиль).

В вентиляции 
 Клапан инфильтрации воздуха

В анатомии и медицине 
 Клапаны сердца:
 Трикуспидальный клапан
 Пульмональный клапан
 Митральный клапан
 Аортальный клапан
 Илеоцекальный клапан — граница тонкой и толстой кишки

В музыкальных инструментах 
 В деревянных духовых — клапаны, в медных — вентили.
 В гармониках клапаны — это прямоугольные полоски из кожи, бумаги или других материалов, устанавливаемые на проёмы язычков для предотвращения выхода воздуха через неработающий язычок.

В одежде и упаковке 
 Клапаны на карманах одежды, сумок и др.
 Клапаны на конвертах, упаковочных пакетах (зачастую используется картон).

Используемые в нескольких областях 
 Мажоритарный клапан (переключатель по большинству) в электронике, в пневматике, в гидравлике.
 Электромагнитный (соленоидный) клапан в гидротехнике и др.
 Газовый импульсный микроклапан типа «петля тока».

Литература

Примечания 

Механизмы